Bhawanipur (Parsa)
 Bhawanipur (Sarlahi)
 Bhawanipur (Siraha)

Zobacz też